Фридрих III може да се отнася за:
 Фридрих III (Баден) (1327 – 1353)
 Фридрих III (Бар) (1020 – 1033)
 Фридрих III (Бранденбург-Ансбах) (1616 – 1634)
 Фридрих III (Бранденбург-Байройт) (1711 – 1763)
 Фридрих III (Брауншвайг-Каленберг-Гьотинген) (1424 – 1495)
 Фридрих III (Велденц) (?-1444)
 Фридрих III (Лотарингия) (1238 – 1302)
 Фридрих III (Майсен) (1332 – 1381)
 Фридрих III (Нюрнберг) (1220 – 1297)
 Фридрих III (1831 – 1888), крал на Прусия и император на Германия
 Фридрих III (Пфалц) (1515 – 1576)
 Фридрих III (Саксония) (1463 – 1525)
 Фридрих III (Саксония-Гота-Алтенбург) (1699 – 1772)
 Фридрих III (Свещена Римска империя) (1415 – 1493)
 Фридрих III (Хабсбург) (1347 – 1362)
 Фридрих III (Хесен-Хомбург) (1673 – 1746)
 Фридрих III (Шлезвиг-Холщайн-Готорп) (1597 – 1659)